Бексли-Холл — бывшая епископальная семинария, созданная совместно с колледжем Кеньон в Гамбиере, штат Огайо, США.

Бексли-Холл также может означать:
 Федерация западной богословской семинарии Бексли-Холл Сибери (обычно известная как Бексли-Сибери), семинария, которая была образована в результате слияния Бексли-Холл и западной богословской семинарии Сибери.
 Бексли-Холл (Массачусетский технологический институт) — общежитие для студентов старших курсов Массачусетского технологического института.
 Холл-Плейс, Бексли, Лондон — бывший старинный дом в Кенте.

См. также 
Бексли (значения)